Либор Шулак (; 4 марта 1994, Пельгржимов, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Участник чемпионатов мира 2017, 2018 и 2021 годов в составе сборной Чехии.

Карьера 
Либор Шулак начал хоккейную карьеру в юниорских командах «Гавличкув-Брод». В 2011 году перешёл в клуб «Татранские волки», выступавший в МХЛ. Спустя год он вернулся в Чехию. В 2013 году дебютировал в Экстралиге за команду «Пираты Хомутов». В 2015 году перешёл в «Зноймо», игравший в открытом чемпионате Австрии. В первом же сезоне был признан лучшим новичком лиги. В 2017 году впервые был вызван в сборную Чехии. Сыграл на чемпионатах мира 2017 (2 игры, 1 передача), 2018 (8 игр, 1 шайба, 2 передачи) и 2021 (8 игр, 3 шайбы, 1 передача).

В концовке сезона 2017/18, который Шулак провёл в Финляндии за «Пеликанс Лахти», он перебрался за океан, в клуб АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс». Сезон 2018/19 Шулак начал в НХЛ, в команде «Детройт Ред Уингз». 4 октября 2018 года он сыграл свой первый матч в НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».

4 июня 2019 года подписал контракт с российским клубом «Северсталь». 5 ноября 2019 года было объявлено об уходе Шулака из «Северстали». 24 ноября 2019 года перешёл в финский «Коувола КооКоо». Сезон 2020/21 провёл также в Финляндии, в клубе «Кярпят».

Достижения

Командные 
 Чемпион Экстралиги юниоров (до 20 лет) 2014
 Чемпион чешской первой лиги 2015

Личные 
 Лучший снайпер плей-офф Экстралиги юниоров 2014 (8 шайб)
 Лучший новичок Австрийской лиги 2016

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Либор Шулак женился на Мартине Малоушковой 18 июня 2018 года в родном Пельгржимове.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешского хоккея

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Татранские Волки»
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Адмирал»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года